Ро Змееносца:
 Ро Змееносца — двойная звезда в созвездии Змееносца
 Молекулярное облако Ро Змееносца — гигантское молекулярное облако в созвездии Змееносца